– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka XEBIO Ski Club. Medalistka na Zimowej Uniwersjadzie w 2007

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 1 października 2005 w Park City podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 82,5 m i 77 m na skoczni normalnej.

Uniwersjada 
 Pragelato 2007 indywidualnie K-95 - 3. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007